Die Thai League 3 2021/22 war die fünfte Saison der dritten Liga Thailands. Die Liga wurde aus Sponsorengründen auch Blue Dragon League genannt.

Die Saison startete am 3. September 2021 und endete am 24. April 2022.

Die Liga war in sechs Regionen aufgeteilt:

 Northern Region
 North Eastern Region
 Eastern Region
 Western Region
 Bangkok Metropolitan Region
 Southern Region

Northern Region

Mannschaften

Ausländische Spieler 
Stand: 13. Januar 2022

Tabelle 
Stand: Saisonende 2021/22

|}

Torschützenliste 
Stand: Saisonende 2021/22

Hattricks 
Stand: Saisonende 2021/22

Weiße Weste (Clean Sheets) 
Stand: Saisonende 2021/22

Zuschauerzahlen

North Eastern Region

Mannschaften

Ausländische Spieler 
Stand: 13. Januar 2022

Tabelle 
Stand: Saisonende 2021/22

|}

Torschützenliste 
Stand: Saisonende 2021/22

Hattricks 
Stand: Saisonende 2021/22

5 Fünf Tore in einem Spiel

Weiße Weste (Clean Sheets) 
Stand: Saisonende 2021/22

Zuschauerzahlen

Eastern Region

Mannschaften

Ausländische Spieler 
Stand: 13. Januar 2022

Tabelle 
Stand: Saisonende 2021/22

|}

Torschützenliste 
Stand: Saisonende 2021/22

Hattricks 
Stand: Saisonende 2021/22

4 Vier Tore in einem Spiel

Weiße Weste (Clean Sheets) 
Stand: Saisonende 2021/22

Zuschauerzahlen 
Stand: Saisonende 2021/22

Western Region

Mannschaften

Ausländische Spieler 
Stand: 14. Januar 2022

Tabelle 
Stand: Saisonende 2021/22

|}

Torschützenliste 
Stand: Saisonende 2021/22

Hattricks 
Stand: Saisonende 2021/22

Weiße Weste (Clean Sheets) 
Stand: Saisonende 2021/22

Zuschauerzahlen

Bangkok Metropolitan Region

Mannschaften

Ausländische Spieler 
Stand: 14. Januar 2022

Tabelle 
Stand: Saisonende 2021/22

|}

Torschützenliste 
Stand: Saisonende 2021/22

Hattricks 
Stand: Saisonende 2021/22

4 Vier Tore in einem Spiel

Weiße Weste (Clean Sheets) 
Stand: Saisonende 2021/22

Zuschauerzahlen

Southern Region

Mannschaften

Ausländische Spieler 
Stand: 14. Januar 2022

Tabelle 
Stand: Saisonende 2021/22

|}

Torschützenliste 
Stand: Saisonende 2021/22

Hattricks 
Stand: Saisonende 2021/22

4 Vier Tore in einem Spiel

Weiße Weste (Clean Sheets) 
Stand: Saisonende 2021/22

Zuschauerzahlen

National Championship

Qualifizierte Mannschaften

Northern Region

Tabelle 
Stand: 10. April 2022

|}

Spiele 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|1. Spieltag (8. März 2022/12. März 2022)

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|2. Spieltag (20. März 2022)

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|3. Spieltag (26. März 2022)

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|4. Spieltag (3. April 2022)

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|5. Spieltag (9. April 2022)

|}

Southern Region

Tabelle 
Stand: 10. April 2022

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Hinspiel

Rückspiel

Finale 

|}

Hinspiel

Rückspiel

Aufsteiger in die Thai League 2

Weblinks 
 Offizielle Website (Thai/Englisch)

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021